«Balleroy» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Balleroy, comuna delegada del departamento francés de Orne.
 Balleroy-sur-Drôme, comuna nueva del departamento francés de Orne.